

Lokalizacje

Niemcy 
 Kochel (niem. Kochelsee) – jezioro w kraju związkowym Bawaria
 Kochel am See – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen
 Kochel am See – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen

Polska 

 Szklarka (niem. Kochel)

Zobacz też 
 Köchel